Amerika se poate referi la:

Locuri 
 Amerika, Saxonia, un oraș din Germania
 Amerika, Drenthe, un sat din Olanda

Literatură 
 Amerika (roman), un roman din 1927 de Franz Kafka
 Amerika (revistă), o revistă publicată de Departamentul de Stat al SUA în timpul Războiului Rece
 Amerika (roman de Sibylle  Berg), un roman de Sibylle Berg

Muzică 
 Amerika (album), un album din 1996 de Bo Kaspers Orkester
 Amerika, un album de Bap
 Amerika (album de TV-2), un album de TV-2
 "Amerika" (cântec), un cântec din 2004 de Rammstein
 "Amerika", un cântec de Jakarta
 "Amerika", un cântec de Rafet El Roman
 "Amerika", un cântec de Aleksander Vinter

Nave 
 SS Amerika
 SS Amerika sau SS Celtic (1872), un liner White Star 
 SS Amerika sau USS America (ID-3006)

Altel sensuri 
 Amerika (club de noapte), un club de noapte LGBT din Buenos Aires
  Amerika (miniserial), un miniserial TV american din 1987
 Amerika: A Notebook in Three Parts, un documentar de Mika Johnson
 Amerika, formă de scriere satirică alternativă pentru Statele Unite ale Americii
 Amreeka, un film din 2009 (Amreeka este pronunțarea arabă pentru America)

Vezi și
 America (dezambiguizare)